Ходжакули Нарлиев (род. 21 января 1937, Туркменская ССР, СССР) — советский, российский и туркменский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор. Лауреат Государственной премии СССР (1973). Народный артист Туркменской ССР (1986).
Брат Ходжадурды Нарлиева.

Биография 
Родился 21 января 1937 года на разъезде № 30 Ашхабадской железной дороги. В 1960 году окончил операторский факультет ВГИКа.

Работал на киностудии «Туркменфильм». Был приглашен Мансуровым, Б. Б. оператором на фильм «Рабыня» (премьера 17 августа 1970) по рассказу Платонова, А. П. «Такыр». Художников фильма был Ш. Акмухаммедов. Фильм получил 1 премию на Всесоюзном кинофестивале в Минске (1970).

Портреты кинорежиссёра созданы известными туркменскими художниками Бабиковым Станиславом Геннадьевичем «Портрет кинорежиссера Ходжакули Нарлиева» (1977, Музей изобразительных искусств Туркмении имени Сапармурата Туркменбаши Великого); Д. Б. Байрамовым «Портрет Ходжакули Нарлиева» (2011).

С 1976 года по 1999 год являлся председателем Союза кинематографистов Туркменской ССР.

В 1977—1978 годах читал курсы лекций по кинорежиссуре на Высших курсах сценаристов и режиссёров.

Является членом Президиума Российской Академии кинематографических искусств «Ника».

Также работал и в РФ — поставил 6 сюжетов киножурнала Ералаш.

Семья 
Жена:

Мая-Гозель Аймедова (род. 1941). Трое детей.

Братья:
 Ходжадурды Нарлиев (род. 1945).
 Ходжаберды Нарлиев.

Награды и премии 
 1968 — диплом за операторскую работу Всесоюзного кинофестиваля (фильм «Утоление жажды»).
 1972 — диплом и премия за режиссуру Всесоюзного кинофестиваля (фильм «Невестка»).
 1972 — памятная медаль участия по секции критики кинофестиваля в Венеции (фильм «Невестка»).
 1972 — специальное упоминание жюри кинофестиваля в Локарно (фильм «Невестка»).
 1972 — приз «Серебряная сирена» на Международном кинофестивале в Сорренто (фильм «Невестка»).
 1973 — Государственная премия СССР (фильм «Невестка»)
 1980 — заслуженный деятель искусств Туркменской ССР
 1981 — специальный приз за режиссуру Всесоюзного кинофестиваля (фильм «Дерево Джамал»).
 1985 — Государственная премия Туркменской ССР (фильм «Дерево Джамал»).
 1986 — присвоено звание народный артист Туркменской ССР.
 1987 — орден Дружбы народов.
 1992 — Международная премия Туркменистана (фильм «Состязание»).

Фильмография

Оператор 
  — Последняя дорога (короткометражный)
  — Состязание
  — Я и мои братья
  — Утоление жажды
  — Нефть Туркмении
  — Три дня одного года
 1968 — Рабыня

Сценарист 
  — За прожитые дни (совместно с Х. Якубовым)
  — Я и мои братья
  — Нефть Туркмении
  — Три дня одного года
  — Невестка (совместно с Ходжадурды Нурлиевым)
  — Когда женщина оседлает коня (при участии М. Аймедовой)
  — Умей сказать «нет!»
  — Кугитанская трагедия
  — Дерево Джамал (совместно с М. Аймедовой)
  — Каракумы, 45 в тени (совместно с В. Сухоребрым при участии Б. Б Мамедова)
  — Фраги — разлучённый со счастьем (совместно с Б. Мансуровым и М. Симашко)

Режиссёр 
  — За прожитые дни (совместно с Х. Якубовым)
  — Я и мои братья
  — Нефть Туркмении
  — Три дня одного года
  — Человек за бортом
  — Невестка
  — Когда женщина оседлает коня
  — Лето Сахата
  — Умей сказать «нет!»
  — Дерево Джамал
  — Каракумы, 45 в тени
  — Фраги — разлучённый со счастьем
  — Манкурт (СССР, Турция, Латвия), сценарий написала Мария Айтматова.
  — Голос матери

Актёр 
  — Утоление жажды
  — Зов пустыни Нурали
  — Когда женщина оседлает коня эпизод
1975 --- Кто был ничем Шакир
  — Белая мгла Чары (дублировал Ю. Соловьёв)
  — Дерево Джамал Эмин (дублировал Валерий Рыжаков)
  — Каракумы, 45 в тени Назаров
  — Ничего не случилось

Примечания

Ссылки 
 Ходжакули Нарлиев на сайте Кино-Театр. Ру
 Энциклопедия отечественного кино
 Классику туркменского кинематографа Ходжакули Нарлиеву — 75 лет!

Персоналии:Туркменфильм
Народные артисты Туркменской ССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа
Лауреаты Государственной премии Туркменской ССР
Родившиеся в Туркменистане
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров